Freital steht für:

 Freital, Große Kreisstadt, Sachsen, Deutschland
 Freital bzw. Freithal, Dorf und Gut im Kreis Samter, Wartheland/Provinz Posen, Königreich Preußen, heute Przyborowo in Polen, siehe Szamotuły #Gmina Szamotuły

Siehe auch:
 Freythal
 Freitaler
 Freienthal